Цар-Асен — название населённых пунктов в Болгарии:

 Цар-Асен — село в Пазарджикской области.
 Цар-Асен — село в Силистренской области.
 Цар-Асен — село в Тырговиштской области.

См. также 
 Иван Асень I
 Иван Асень II